Појам Крапина може да се односи на:

 Крапина (град), град у Хрватској
 Крапина (река), река у Хрватској